Wachschlager ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jacob Wachschlager (1718–1797), Bürgermeister von Thorn
 Daniel Wachschlager (1623–1689), Ratsherr und Bürgermeister von Thorn
 Georg Wachschlager (1648–1720), deutscher Diplomat in schwedischen Diensten und Hofkanzler in Stockholm
 Gustaf Wachschlager (1728–1812), schwedischer Höfling und Politiker